Кристофер Џулијус Рок (; Ендруз, 7. фебруар 1965) јесте амерички глумац и стендап комичар.

Филмографија 

|-
| 1987. || Полицајац са Беверли Хилса 2 || -{Beverly Hills Cop II}- || паркинг портир ||
|-
| 1991. || Њу Џек Сити || -{New Jack City}- || Пуки ||
|-
| 1998. || Смртоносно оружје 4 || -{Lethal Weapon 4}- || детектив Ли Батерс ||
|-
| 2005. || Мадагаскар || -{Madagascar}- || Марти || глас
|-
| 2008. || Мадагаскар 2: Бег у Африку || -{Madagascar: Escape 2 Africa}- || Марти || глас
|-
| 2010. || Маторани || -{Grown Ups}- || Курт Макензи ||
|-
| 2012. || Мадагаскар 3: Најтраженији у Европи || -{Madagascar 3: Europe's Most Wanted}- || Марти || глас
|-
| 2013. || Маторани 2 || -{Grown Ups 2}- || Курт Макензи ||
|-
| 2021. || Слагалица страве 9: Спирала || -{Spiral: From the Book of Saw}- || детектив Езекил „Зик” Бенкс || такође извршни продуцент
|-
| 2022. || Амстердам || -{Amsterdam}- || Милтон Кинг ||
|-
|}

Извори

Спољашње везе 

 

Рођени 1965.
Афроамерички глумци
Амерички стендап комичари